Мареш (чеш. Mareš) — фамилия.

Известные носители:
 Мареш, Леош (род. 1976) — чешский телеведущий, певец и актёр.
 Мареш, Михал (1893—1971) — чешский писатель, журналист, политик.
 Мареш, Павел (род. 1976) — чешский футболист.
 Мареш, Франтишек (1922—1994) — чешский славист, этимолог и топограф.
 Мареш, Ян Антонин (Иоган Антон; 1719—1794) — чешский музыкант и капельмейстер большую часть своей жизни работавший в России.